Indonesië
 Mantup (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Mantup (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java